Bombilla puede referirse a:

 la bombilla o lámpara eléctrica; dispositivo que produce luz;
 la bombilla, un sorbete metálico utilizado para beber el mate o el tereré en la región rioplatense;
 bombilla, nombre común de la planta Dipsacus fullonum;
 bombilla, nombre común de la planta Cynara cardunculus;
 bombilla, nombre común del pez Brachyhypopomus bombilla.

Enlaces externos